Mario Berlinguer (it) ;
 Enrico Berlinguer (1922, Sassari ()  1984, Padoue) ;
 Giuliana Berlinguer (1933-2014), écrivaine et cinéaste italienne ;
 Luigi Berlinguer (né en 1932, Sassari), un universitaire et un homme politique italien.

Patronyme catalan
Homonymie de patronyme